eter – potoczna nazwa eteru dietylowego, najczęściej stosowanego związku z grupy eterów
 eter naftowy – mieszanina węglowodorów (nie eterów), głównie pentanu, heksanu i heptanu
 eter, eter kosmiczny – w filozofii, hipotetyczna substancja wypełniająca cały Wszechświat
 eter, eter kosmiczny – w fizyce, sfalsyfikowana hipoteza ośrodka, w którym miały się rozchodzić fale elektromagnetyczne
 Eter – w mitologii greckiej uosobienie wyższych rejonów niebieskich, syn Ereba
 Eter – film w reżyserii Krzysztofa Zanussiego z 2018 roku
 Eter – album zespołu Hemp Gru